A Copa Davis de 1996, foi a 85ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que terminou no dia 1 de dezembro de 1996. No total, 124 times participaram do torneio.

Grupo Mundial

Jogos

Final

Campeão

Grupos Regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 20 e 22 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I
   
 
   
 
 
  
 

Grupo II
   
 
 
  
  
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II
 
  
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Grupo III/A

 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

Grupo III/B
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

|}

Ligações externas
 Site Oficial

1996
1996 no desporto